Grand Prix 1986 bezeichnet folgende Veranstaltungen:

 Grand Prix 1986 (Snooker), Snookerturnier
 Grand Prix de Paris 1986, Bahnradsport-Wettbewerb, siehe Grand Prix de Paris (Radsport)
 Grand Prix der Volksmusik 1986, Musikwettbewerb
 Grand Prix Eurovision de la Chanson 1986, internationaler Musikwettbewerb, siehe Eurovision Song Contest 1986
 World Badminton Grand Prix 1986, Badminton-Turnierserie
 Grand Prix 1986 (Tennis), Tennis-Turnierserie

Siehe auch:
 Formel-1-Saison 1986, 16 Grand Prix-Rennen